Tanauan (Batangas), een stad in de Filipijnse provincie Batangas;
 Tanauan (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte.